Банковская система Российской империи

Общие сведения 
В России банки появились в XVIII веке. В 1733 году императрица Анна Иоанновна, ввиду недостатка кредита и чрезвычайно высокого размера процентов, доходившего до 12 — 20 %, «чего во всём свете не водится», повелела предоставлять ссуды из монетной конторы на 8 % под залог золота и серебра в размере ¾ стоимости по указанной цене.

В царствование Елизаветы Петровны в 1754 году были учреждены Дворянские заёмные банки в Петербурге и Москве и Купеческий заёмный банк в Петербурге.

В 1758 году был учреждён Медный Банк и две «Банковские конторы вексельного производства между городами», которые выдавали ссуды под переводные векселя медной монетой с тем, чтобы проценты ссуды выплачивались заёмщиками серебряной монетой. Кроме того, они брали на себя перевод векселей от лиц, которые отдавали им на хранение медную монету. В основной капитал банковым конторам ассигновано 2 млн рублей медной монетой. В 1769 году были учреждены Ассигнационные Банки, имевшие целью заменить полноценную ходячую монету бумажными деньгами (ассигнациями).

В 1786 году Дворянские Заёмные банки были закрыты и капиталы их были переданы Государственному заёмному банку. Купеческий банк в 1770 году прекратил выдачу ссуд, а в 1782 году он был закрыт и капитал его был передан сначала Дворянскому банку, а в 1786 году — Государственному заёмному банку.

В 1797 году был учреждён Вспомогательный Банк для дворянства. В 1817 году был основан Государственный коммерческий банк вместо существовавших учётных контор при Ассигнационных Банках для содействия в кредите купечеству. В 1842 году были созданы государственные сберегательные кассы в Петербурге и Москве. Таким образом, преобладали государственные банки, частных банков в 1857 году было 21 и их влияние на торговлю и промышленность было невелико.

В 1860 году Государственный коммерческий банк был преобразован в Государственный банк Российской империи.

Частные банки стали играть большую роль после отмены крепостного права. В 1864—1872 годах было учреждено 33 акционерных коммерческих банка и 11 акционерных земельных банков.

Литература 
 Ососов В. Я. Городские общественные банки России. — СПб.: тип. Майкова, 1872. — 192 с.
 
 Залшупин А. С. Энциклопедия банкового дела. — СПб., 1904. — 346 c.
 Банковая энциклопедия. / Под общ. ред. проф. Л. Н. Яснопольского. — Киев, 1914—1916. — 2 т.
 Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Российской империи. — М., 1994.
 

Банковское дело в Российской империи
Финансы и кредит в Российской империи